

Cinema 
 Red Sky – film del 2014 diretto da Mario Van Peebles

Musica 
 Red Sky – gruppo musicale rock azero
 Red Sky – album dei Moon Hooch del 2016
 Red Sky – EP dei Thrice del 2006
 Red Sky – singolo degli Status Quo del 1986
 Red Sky Music Festival – festival musicale statunitense

Pagine correlate 
 Red Skies